Кудаш — имя собственное, которое выступает в качестве фамилии и топонима.

Топонимы 
 Большой Кудаш — река в России, протекает в Республике Башкортостан. 
 Кудаш — река в Татарстане, приток реки Зай
 Кудаш — прежнее название исчезнувшего села Зайцево в Раздольненском районе Крыма
 Кудаш — деревня в Бардымском районе Пермского края.
 Кудаш — деревня в Высокогорском районе Республики Татарстан.
 Малый Кудаш — река в России, протекает в Республике Башкортостан.
 Тат-Кудаш — деревня в Караидельском районе Башкортостана, относится к Кирзинскому сельсовету.
 Кудаш — городской посёлок в Узбекистанском районе Ферганской области Узбекистана.

Персоналии 
 Кудаш, Сайфи Фаттахович (1894—1993) — татарский и башкирский поэт, писатель, народный поэт Башкирской АССР